Hetzenbach ist der Ortsname von

 Hetzenbach (Furth), Ortsteil der Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Hetzenbach (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Hetzbach
 Hetzengraben